Антиколлектор —  программа для смартфонов, предназначенная для борьбы со звонками агентств по взысканию долгов. Приложение содержит постоянно пополняемую базу данных телефонов коллекторов, которые автоматически заносятся в «чёрный список» смартфона, на котором оно установлено.

История создания 

По словам создателя программы, Евгения Пятковского, он решил создать программу, когда ему и его родственникам стали звонить коллекторы, с требованием найти должника, которому раньше принадлежал номер телефона, купленный его тещей в салоне МТС. После занесения номера телефона в «чёрный список» звонки начинались с другого номера. После того как база данных составила около двухсот номеров, Евгений решил создать приложение, автоматически обновляющее её на всех телефонах семьи. Разместить программу в магазине приложений Google Play Евгений решил после того, как узнал в новостях о попытке самоубийства несовершеннолетней девочки после звонка от коллектора с угрозой убить родителей.

После выкладывания программы в открытый доступ база данных стала автоматически пополняться всеми пользователями, у которых было установлено это приложение. По состоянию на 21 января 2015 года, число подписчиков составило более 100 человек, а база данных содержит около 500 номеров. В ответ на создание программы Пятковский стал получать угрозы от коллекторских агентств. Среди прочего, ему пригрозили сжечь квартиру в том случае, если приложение не будет удалено.

Критика 

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств обратилась в Google Play с требованием удалить программу, поскольку она ущемляет права  кредиторов на возврат долга.
Позже программа была удалена, но по причине нарушения правил пользования магазином, поскольку Google Play должен получать отчисления от доходов с программы. После этого Пятковский назначил за программу символическую цену в 30 рублей, из которых 9 рублей (30%) отчисляется магазину. Летом 2016 года Пятковский перестал брать деньги за возможность пользоваться его приложением. В июле 2016 года в сети появилась база из 9 тысяч записей с адресами электронной почты и телефонами пользователей приложения, источник утечки остается невыясненным.

Управляющий директор коллекторской компании «Национальная служба взыскания» Антон Дианов сказал, что «Антиколлектор» — отличная разработка, поскольку коллекторы работают с базами данных, предоставляемыми банками. Но эти данные могут быть неточными, в результате чего страдают ни в чём не повинные люди. В то же время этот сервис может навредить реальным должникам, если они попытаются с помощью этой программы скрываться от долгов.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Программное обеспечение для Android